Emilio Forlano (Chieti, Region de Abruzos; 25 de Febrero de 1947 - Buenos Aires; 27 de Febrero de 2023) fue un mecánico y ex preparador de autos del automovilismo argentino. Es considerado por muchos como uno de los mejores en su rubro, se destacó principalmente en categorias zonales como TC del Oeste, en donde logró varios campeonatos, incluso por sobre figuras del Turismo Carretera como Oscar Castellano, Alberto Canapino, Jorge Oyhanart y Ruben Luis Di Palma de entre las decadas del 60', 70' y 80'.

Referencias